Dit is een lijst van planetoïden 5301-5400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (5301) Novobranets || 1974 SD3 || 20 september 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5302) Romanoserra || 1976 YF5 || 18 december 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5303) Parijskij || 1978 TT2 || 3 oktober 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (5304) Bazhenov || 1978 TA7 || 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5305) Bernievolz || 1978 VS5 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (5306) Fangfen || 1980 BB || 25 januari 1980 || Harvard Observatory
|-
| (5307) Paul-André || 1980 YC || 30 december 1980 || E. Bowell
|-
| (5308) Hutchison || 1981 DC2 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (5309) MacPherson || 1981 ED25 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5310) Papike || 1981 EP26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5311) Rutherford || 1981 GD1 || 3 april 1981 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (5312) Schott || 1981 VP2 || 3 november 1981 || F. Börngen
|-
| (5313) Nunes || 1982 SC2 || 18 september 1982 || H. Debehogne
|-
| (5314) Wilkickia || 1982 SG4 || 20 september 1982 || N. S. Chernykh
|-
| (5315) Balʹmont || 1982 SV5 || 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (5316) Filatov || 1982 UB7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (5317) Verolacqua || 1983 CE || 11 februari 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (5318) Dientzenhofer || 1985 HG1 || 21 april 1985 || A. Mrkos
|-
| (5319) Petrovskaya || 1985 RK6 || 15 september 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (5320) Lisbeth || 1985 VD || 14 november 1985 || P. Jensen, K. Augustesen, H. J. Fogh Olsen
|-
| (5321) Jagras || 1985 VN || 14 november 1985 || P. Jensen, K. Augustesen, H. J. Fogh Olsen
|-
| (5322) Ghaffari || 1986 QB1 || 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (5323) Fogh || 1986 TL4 || 13 oktober 1986 || P. Jensen
|-
| (5324) Lyapunov || 1987 SL || 22 september 1987 || L. G. Karachkina
|-
| (5325) Silver || 1988 JQ || 12 mei 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (5326) Vittoriosacco || 1988 RT6 || 8 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (5327) Gertwilkens || 1989 EX1 || 5 maart 1989 || Z. Vávrová
|-
| (5328) Nisiyamakoiti || 1989 UH1 || 26 oktober 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5329) Decaro || 1989 YP || 21 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (5330) Senrikyu || 1990 BQ1 || 21 januari 1990 || A. Sugie
|-
| (5331) Erimomisaki || 1990 BT1 || 27 januari 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5332) Davidaguilar || 1990 DA || 16 februari 1990 || A. Sugie
|-
| (5333) Kanaya || 1990 UH || 18 oktober 1990 || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| (5334) Mishima || 1991 CF || 8 februari 1991 || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| (5335) Damocles || 1991 DA || 18 februari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (5336) Kley || 1991 JE1 || 7 mei 1991 || N. Kawasato
|-
| (5337) Aoki || 1991 LD || 6 juni 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (5338) Michelblanc || 1991 RJ5 || 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (5339) Desmars || 1992 CD || 4 februari 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (5340) Burton || 4027 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5341) Purgathofer || 6040 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5342) Le Poole || 3129 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5343) Ryzhov || 1977 SG3 || 23 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (5344) Ryabov || 1978 RN || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (5345) Boynton || 1981 EY8 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5346) Benedetti || 1981 QE3 || 24 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (5347) Orestelesca || 1985 DX2 || 24 februari 1985 || E. F. Helin
|-
| (5348) Kennoguchi || 1988 BB || 16 januari 1988 || T. Kojima
|-
| (5349) Paulharris || 1988 RA || 7 september 1988 || E. F. Helin
|-
| (5350) Epetersen || 1989 GL1 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (5351) Diderot || 1989 SG5 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (5352) Fujita || 1989 YN || 27 december 1989 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (5353) Baillie || 1989 YT || 20 december 1989 || Y. Oshima
|-
| (5354) Hisayo || 1990 BJ2 || 30 januari 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5355) Akihiro || 1991 CA || 3 februari 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5356) Neagari || 1991 FF1 || 21 maart 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5357) Sekiguchi || 1992 EL || 2 maart 1992 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (5358) Meineko || 1992 QH || 26 augustus 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5359) Markzakharov || 1974 QX1 || 24 augustus 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (5360) Rozhdestvenskij || 1975 VD9 || 8 november 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (5361) Goncharov || 1976 YC2 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (5362) Johnyoung || 1978 CH || 2 februari 1978 || J. Gibson
|-
| (5363) Kupka || 1979 UQ || 19 oktober 1979 || A. Mrkos
|-
| (5364) Christophschafer || 1980 RC1 || 2 september 1980 || Z. Vávrová
|-
| (5365) Fievez || 1981 EN1 || 7 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (5366) Rhianjones || 1981 EY30 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5367) Sollenberger || 1982 TT || 13 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (5368) Vitagliano || 1984 SW5 || 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (5369) Virgiugum || 1985 SE1 || 22 september 1985 || P. Wild
|-
| (5370) Taranis || 1986 RA || 2 september 1986 || A. Maury
|-
| (5371) - || 1987 VG1 || 15 november 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5372) Bikki || 1987 WS || 29 november 1987 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5373) - || 1988 VV3 || 14 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5374) Hokutosei || 1989 AM1 || 4 januari 1989 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (5375) Siedentopf || 1989 AN6 || 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (5376) - || 1990 DD || 16 februari 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5377) Komori || 1991 FM || 17 maart 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (5378) Ellyett || 1991 GD || 9 april 1991 || R. H. McNaught
|-
| (5379) Abehiroshi || 1991 HG || 16 april 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (5380) Sprigg || 1991 JT || 7 mei 1991 || R. H. McNaught
|-
| (5381) Sekhmet || 1991 JY || 14 mei 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| (5382) McKay || 1991 JR2 || 8 mei 1991 || R. H. McNaught
|-
| (5383) Leavitt || 4293 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5384) Changjiangcun || 1957 VA || 11 november 1957 || C.-H. Chang
|-
| (5385) Kamenka || 1975 TS3 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (5386) Bajaja || 1975 TH6 || 1 oktober 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (5387) Casleo || 1980 NB || 11 juli 1980 || University of Chile
|-
| (5388) Mottola || 1981 ED1 || 5 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (5389) Choikaiyau || 1981 UB10 || 29 oktober 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5390) Huichiming || 1981 YO1 || 19 december 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5391) Emmons || 1985 RE2 || 13 september 1985 || E. F. Helin
|-
| (5392) Parker || 1986 AK || 12 januari 1986 || C. S. Shoemaker
|-
| (5393) Goldstein || 1986 ET || 5 maart 1986 || E. Bowell
|-
| (5394) Jurgens || 1986 EZ1 || 6 maart 1986 || E. Bowell
|-
| (5395) Shosasaki || 1988 RK11 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (5396) - || 1988 SH1 || 20 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (5397) Vojislava || 1988 VB5 || 14 november 1988 || Y. Oshima
|-
| (5398) - || 1989 AK1 || 13 januari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5399) Awa || 1989 BT || 29 januari 1989 || M. Iwamoto, T. Furuta
|-
| (5400) - || 1989 CM || 4 februari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda|}

Planetoïdenlijsten